|-
| 6201 Ichiroshimizu || 1993 HY || 16 aprilie 1993 ||  || K. Endate, 
|-
| 6202 Georgemiley || 3332 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6203 Lyubamoroz ||  || 3 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 6204 MacKenzie ||  || 6 mai 1981 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 6205 Menottigalli || 1983 OD || 17 iulie 1983 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6206 Corradolamberti ||  || 15 octombrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6207 Bourvil || 1988 BV || 24 ianuarie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 6208 Wakata || 1988 XT || 3 decembrie 1988 ||  || K. Endate, 
|-
| 6209 Schwaben ||  || 12 octombrie 1990 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 6210 Hyunseop ||  || 14 ianuarie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 6211 Tsubame || 1991 DO || 19 februarie 1991 ||  || , T. Urata
|-
| 6212 ||  || 23 iunie 1993 || Palomar || 
|-
| 6213 Zwiers || 2196 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6214 Mikhailgrinev ||  || 26 septembrie 1971 ||  || T. M. Smirnova
|-
| 6215 || 1973 EK || 7 martie 1973 || Hamburg-Bergedorf || L. Kohoutek
|-
| 6216 San Jose || 1975 SJ || 30 septembrie 1975 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 6217 || 1975 XH || 1 decembrie 1975 ||  || , 
|-
| 6218 Mizushima ||  || 12 martie 1977 ||  || , 
|-
| 6219 Demalia ||  || 8 august 1978 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 6220 Stepanmakarov ||  || 26 septembrie 1978 || Nauchnij || L. V. Juravliova
|-
| 6221 Ducentesima || 1980 GO || 13 aprilie 1980 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6222 ||  || 8 august 1980 || Siding Spring || 
|-
| 6223 Dahl ||  || 3 septembrie 1980 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6224 El Goresy ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 6225 Hiroko ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 6226 Paulwarren ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 6227 Alanrubin ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 6228 Yonezawa || 1982 BA || 17 ianuarie 1982 || Tōkai || 
|-
| 6229 Tursachan ||  || 4 noiembrie 1983 || Anderson Mesa || 
|-
| 6230 ||  || 27 septembrie 1984 || Kleť || 
|-
| 6231 Hundertwasser || 1985 FH || 20 martie 1985 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6232 Zubitskia ||  || 19 septembrie 1985 ||  || N. S. Cernîh, L. I. Cernîh
|-
| 6233 Kimura || 1986 CG || 8 februarie 1986 ||  || , T. Urata
|-
| 6234 Sheilawolfman || 1986 SF || 30 septembrie 1986 || Kleť || 
|-
| 6235 Burney || 1987 VB || 14 noiembrie 1987 || Kushiro || , 
|-
| 6236 Mallard || 1988 WF || 29 noiembrie 1988 ||  || 
|-
| 6237 Chikushi || 1989 CV || 4 februarie 1989 ||  || T. Seki
|-
| 6238 || 1989 NM || 2 iulie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
|  || 1989 QF || 31 august 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 6240 Lucretius Carus ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6241 Galante || 1989 TG || 4 octombrie 1989 ||  || 
|-
| 6242 ||  || 29 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6243 Yoder ||  || 27 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 6244 Okamoto || 1990 QF || 20 august 1990 ||  || T. Seki
|-
| 6245 Ikufumi ||  || 27 septembrie 1990 ||  || T. Urata
|-
| 6246 Komurotoru ||  || 13 noiembrie 1990 ||  || , 
|-
| 6247 Amanogawa ||  || 21 noiembrie 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 6248 ||  || 17 ianuarie 1991 || Kleť || 
|-
| 6249 Jennifer ||  || 7 mai 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
|  ||  || 2 noiembrie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6251 Setsuko || 1992 DB || 25 februarie 1992 || Susono || , 
|-
| 6252 Montevideo ||  || 6 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 6253 || 1992 FJ || 24 martie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 6254 ||  || 20 octombrie 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 6255 Kuma || 1994 XT || 5 decembrie 1994 ||  || 
|-
| 6256 Canova || 4063 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6257 Thorvaldsen || 4098 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6258 Rodin || 3070 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6259 Maillol || 3236 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 6260 Kelsey || 1949 PN || 2 august 1949 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| 6261 Chione || 1976 WC || 30 noiembrie 1976 || La Silla || 
|-
| 6262 Javid || 1978 RZ || 1 septembrie 1978 ||  || N. S. Cernîh
|-
| 6263 || 1980 PX || 6 august 1980 || Kleť || 
|-
| 6264 || 1980 SQ || 29 septembrie 1980 || Kleť || Z. Vávrová
|-
| 6265 ||  || 11 octombrie 1985 || Palomar || , 
|-
| 6266 Letzel ||  || 4 octombrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6267 Rozhen ||  || 20 septembrie 1987 ||  || E. W. Elst
|-
| 6268 Versailles ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6269 Kawasaki || 1990 UJ || 20 octombrie 1990 ||  || T. Urata
|-
| 6270 Kabukuri || 1991 BD || 18 ianuarie 1991 ||  || , T. Urata
|-
| 6271 Farmer || 1991 NF || 9 iulie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6272 || 1992 EB || 2 martie 1992 || Kushiro || , 
|-
| 6273 Kiruna ||  || 1 martie 1992 || La Silla || 
|-
| 6274 Taizaburo || 1992 FV || 23 martie 1992 ||  || K. Endate, 
|-
| 6275 Kiryu || 1993 VQ || 14 noiembrie 1993 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 6276 Kurohone || 1994 AB || 1 ianuarie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 6277 ||  || 24 august 1949 ||  || , 
|-
| 6278 Ametkhan || 1971 TF || 10 octombrie 1971 ||  || B. A. Burnașeva
|-
| 6279 ||  || 18 octombrie 1977 || Palomar || 
|-
| 6280 Sicardy || 1980 RJ || 2 septembrie 1980 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6281 Strnad || 1980 SD || 16 septembrie 1980 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 6282 Edwelda ||  || 9 octombrie 1980 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 6283 ||  || 6 noiembrie 1980 ||  || 
|-
| 6284 Borisivanov ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 6285 Ingram ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 6286 || 1983 EU || 10 martie 1983 || Anderson Mesa || E. Barr
|-
| 6287 Lenham || 1984 AR || 8 ianuarie 1984 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6288 ||  || 2 martie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6289 ||  || 28 aprilie 1984 || La Silla || , V. Zappalà
|-
| 6290 ||  || 12 februarie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6291 Renzetti ||  || 15 octombrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 6292 ||  || 28 august 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 6293 Oberpfalz ||  || 26 noiembrie 1987 ||  || F. Börngen
|-
| 6294 Czerny ||  || 11 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 6295 Schmoll ||  || 11 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
|  || 1988 NC || 12 iulie 1988 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 6297 ||  || 2 noiembrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 6298 || 1988 XC || 1 decembrie 1988 ||  || 
|-
| 6299 Reizoutoyoko ||  || 5 decembrie 1988 ||  || , 
|-
| 6300 Hosamu || 1988 YB || 30 decembrie 1988 ||  || , 
|-